

Geografia 
 San Damiano al Colle – comune italiano in provincia di Pavia
 San Damiano d'Asti – comune italiano in provincia di Asti
 San Damiano Macra – comune italiano in provincia di Cuneo
 San Damiano – ex comune italiano, ora frazione di Brugherio in provincia di Monza
 San Damiano – frazione di San Giorgio Piacentino in provincia di Piacenza
 San Damiano – comune francese del dipartimento dell'Alta Corsica

 San Damiano – frazione del comune italiano di Stellanello.

 Motta San Damiano – frazione del comune italiano di Valle Salimbene in provincia di Pavia

 Saint-Damien – comune canadese della provincia del Québec

Altro 
 Chiesa di San Damiano – Chiesa di Assisi dove san Francesco d'Assisi ascoltò la voce del crocifisso
 San Damiano – Santo nato in Arabia martirizzato insieme al fratello Cosma
 San Damiano d'Africa – Santo, martire, soldato commemorato il 12 febbraio
 San Damiano di Roma – Santo, martire, catacomba di Calepodio in Roma, commemorato il 12 febbraio
 San Damiano de Veuster – Missionario Belga che fu vicino ai lebbrosi delle Hawaii
 San Damiano – vescovo di Pavia, commemorato il 12 aprile